— область на востоке от Иордана, в которой поселился библейский Иеффай после бегства от своих братьев.
 Тоб, Астри (1898—1980) — шведская художница и скульптор.
 Тоб, Эверт (1890—1976) — шведский поэт, композитор, эстрадный певец.
 Тоб, Эллинор (1930—1998) — шведская художница.

См. также 
  (1972—1975, 1988, 2004, 2010) — французский католико-протестантский «Экуменический [при сотрудничестве различных конфессий] перевод Библии».

Примечания